Хетаг Олегович Дзобелов (, ) — российский регбист, вингер (крайний трехчетвертной) команды «Енисей-СТМ» и сборной России по регби-15.

Карьера игрока 
Первым регбийным клубом был любительский «Сарматы» из Владикавказа. В дальнейшем перешел в молодежку «Кубани», откуда попал в главную команду. В «Кубани» Хетаг постепенно стал игроком основного состава. В составе «казаков» становился серебряным призёром чемпионата России по регби-7 В связи с трудной финансовой ситуацией в клубе игрок, в конце 2019 года, принял предложение (наряду с одноклубником Романом Ходиным) казанской «Стрелы».

В июне 2021 года перешел в «Енисей-СТМ».

Карьера в сборной 
В 2018 году стал бронзовым призёром первенство Европы по регби среди юниоров до 20 лет.. В конце 2019 года был вызван Лином Джонсом на УТС первой сборной в Сочи, а затем и на УТС в ЮАР. Там же в ЮАР дебютировал в сборной в матче против клуба «Шаркс».

Официально дебютировал за сборную 8 февраля 2020 года в матче против сборной Бельгии.

Примечания 

Регбисты России
Игроки РК «Богатыри»
Игроки РК «Стрела»
Игроки сборной России по регби
Игроки РК «Енисей-СТМ»